Това е списък с продукциите на американското анимационно студио „Уорнър Брос Анимейшън“, който е част от „Уорнър Брос Телевижън“ на подразпределението „Уорнър Брос Ентъртейнмънт“, подразпределение на Warner Bros. Discovery. Списъкът включва анимационни пълнометражни филми, кратки филми, спешъли, и телевизионни сериали.

Пълнометражни филми

Компилационни филми

Оригинални филми

Свързани филми

Пълнометражни филми с директно на видео

Телевизионни филми

Други филмови надписи

Кратки филми

Оригинални театрални кратки филми

Кратки филми от увеселитения парк

Кратки филми от интернет

Телевизионни кратки филми

Кратки филми, издадени директно на видео

Телевизионни сериали

Оригинални сериали

Кратки серии

Вижте също 
 Warner Animation Group
 Списък с анимационните филми на Уорнър Брос.

Бележки

Източници 

Филми на Уорнър Брос
Списъци за култура
Уорнър Брос.